

Educazione 
 Mill Vale Middle School, scuola di Dunstable

Geografia 

Millvale, Ohio
Millvale, Pennsylvania